Åstrand är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 August Åstrand (1838–1908), militär
 Björn Åstrand (född 1962), historiker
 Bo-Göran Åstrand (född 1964), finlandssvensk kyrkoman
 Carl Åstrand (född 1968), manusförfattare och regissör
 Carl Gustaf Åstrand (1862–1944), folkmusiker
 Christina Åstrand (född 1969), dansk violinist
 Gustaf Åstrand (1857–1926), blindskolepedagog
 Göran Åstrand (född 1931), politiker
 Halvdan Åstrand (1905–1997), företagsledare
 Hans Åstrand (1925–2022), musikskribent och musikadministratör
 Irma Åstrand (1927–2016), läkare
 Janne Åstrand (1828–1884), politiker
 Johan Julius Åstrand (1819–1900), matematiker och astronom
 Johanna Jaara Åstrand (född 1974), lärare och fackföreningsman
 Jonathan Åstrand (född 1985), finländsk friidrottare
 Mona Åstrand (1931–1995), skådespelerska
 Nils Åstrand (1785–1840), präst och riksdagsman
 Ola Åstrand (född 1959), målare, tecknare, grafiker och musiker
 Per-Olof Åstrand (1922–2015), fysiolog
 Sigurd Åstrand (1894–1992), pedagog
 Yvonne Åstrand (född 1963), journalist och programledare

Svenska efternamn